Sony Ericsson K530i —Стільниковий телефон третього покоління, фірми Sony Ericsson. Може підключатися до ПК і бути використаним як модем. Оснащений двомегапіксельною камерою, MP3 плеєром, підтримкою карт пам'яті, можливістю редагування фотографій. Кольоровий дисплей розміром з 176×220. Має 12 кнопок + 6 кнопок керування, і джойстик по середині. Є словник Т9. Радіо працює при ввімкнутих навушниках. Входить картка пам'яті АМ2 . МР3-програвач, будильник, калькулятор, записник завдань. Телефон має камеру спереду для відео дзвінків. Також є клавіша швидкого фотографування збоку на боковій панелі. Можна як фотографувати так і знімати відео.

Примітки

Джерела 
 Описание мобильного телефона Sony Ericsson K530i 

Стільникові телефони Sony Ericsson
Мобільні телефони, представлені в 2007 році